Az Akkád Birodalom rövid ideig állt fenn, rövid interregnumot leszámítva végig az alapító, Sarrukín leszármazottai kormányozták. A család több tagjának papi vagy kormányzói címe is ismert.

Lásd még: Akkád uralkodóinak listája

Külső hivatkozások 
Akkád királyok évkönyvei

Akkád királyok
Uralkodói családfák